Murnau puede hacer referencia a:

 Murnau am Staffelsee, ciudad de Baviera, Alemania.
 F.W. Murnau, director de cine alemán.